

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Héléna Soubeyrand, (1986-), actrice française ;
 Sandrine Soubeyrand, (1973-), footballeuse française ;
Jérôme Soubeyrand, (1961-), comédien, scénariste et réalisateur français.

Homonymie de patronyme